Slovo Mani může znamenat:

 Mani (bůh) – severský bůh Měsíce
 Mání – zakladatel manicheismu
 Mani (poloostrov) – poloostrov v jižním Řecku